Projensdorf bezeichnet im heutigen Gebiet der Gemeinde Altenholz und der Stadt Kiel im Bundesland Schleswig-Holstein

 das Adlige Gut Projensdorf
 den Kieler Stadtteil Steenbek-Projensdorf
 das Projensdorfer Gehölz